Nonianus är ett släkte av spindlar. Nonianus ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekrabbspindlar
Nonianus